rács, vagyonvédelmi eszköz
 kristályrács, a kristályok alkotórészeinek rendezett elhelyezkedése, térrács
 rács, az elektroncső alkatrésze
 rács, a „#” (hashmark) karakter egyik köznapi elnevezése